|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| ADAC Formel Masters 2013
|-
| vorige: 2012 || volgende: 2014 || 
|}

De ADAC Formel Masters 2013 was het zesde kampioenschap van de autoraceklasse ADAC Formel Masters. In totaal telde het kampioenschap 24 races in acht weekenden.

Ingeschreven teams, auto's en coureurs

Races

Kampioenschap

Coureurs
Puntensysteem:

Autosport in Duitsland
Autosport in 2013